Por Olimpíadas de 1952 você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1952, em Helsinque.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1952, em Oslo.

Desambiguação
Desambiguações de esportes